Мандзю́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Мандзюк, Александр Васильевич (род. 1983) — украинский футболист, нападающий клуба «Ильичёвец».
 Мандзюк, Виталий Васильевич (род. 1986) — украинский футболист, защитник клуба «Днепр» и сборной Украины; брат Александра Мандзюка. 
 Мандзюк, Андрей Васильевич-блогер, автор канала "Дюшес"